

Aeronautica 
 Douglas DC-3 – aereo di linea della Douglas Aircraft Company

Informatica 
 DC3 – Device Control 3, carattere di controllo

Musica 
 DC3 – gruppo musicale rock and roll statunitense